Рафаэль Багдасарян:
 Багдасарян, Рафаэль Мкртычевич (более известен как Сво Раф; 1930—1993) — всесоюзный криминальный авторитет, один из самых известных «крестных отцов» советского преступного мира.
 Багдасарян, Рафаэль Оганесович (1937—2016) — российский кларнетист.